Джон де ла Поль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джон де ла Поль, 2-й герцог Саффолк (1442—?) — английский аристократ, 2-й герцог Саффолк.
 Джон де ла Поль, граф Линкольн (1462/1464—1487) — английский аристократ и военачальник, 1-й граф Линкольн, наследник английского королевского престола.